Dąbrówka  (Verkleinerungsform von dąbrowa „Eichenwald“, „Lohe“) heißen folgende Orte in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Dąbrówka (Budry), Ort in der Gemeinde Budry, Powiat Węgorzewski, bis 1938 Dombrowken, 1938–1945 Eibenburg, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Dąbrówka (Olsztynek), untergegangener Ort in der Gemeinde Olsztynek, Powiat Olsztyński, bis 1933 Dombrowken, 1933 bis 1945 Eichdamm (Ostpr.), Kreis Osterode, Ostpreußen
 Dąbrówka (Orneta), Gemeinde Orneta
 Dąbrówka (Orzysz), Ort in der Gemeinde Orzysz, Powiat Piski, bis 1929 Dombrowken, 1929–1945 Eichendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Dąbrówka (Susz), Gemeinde Susz
 Dąbrówka (Świątki), Gemeinde Świątki

Woiwodschaft Großpolen:
 Dąbrówka (Borek Wielkopolski), Gemeinde Borek Wielkopolski
 Dąbrówka (Dopiewo), Gemeinde Dopiewo
 Dąbrówka (Kłodawa), Gemeinde Kłodawa
 Dąbrówka (Kwilcz), Gemeinde Kwilcz
 Dąbrówka (Rawicz), Gemeinde Rawicz

Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Dąbrówka (Krasocin), Gemeinde Krasocin
 Dąbrówka (Moskorzew), Gemeinde Moskorzew
 Dąbrówka (Tarłów), Gemeinde Tarłów

Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Dąbrówka (Brzyska), Gemeinde Brzyska
 Dąbrówka (Cieszanów), Gemeinde Cieszanów
 Dąbrówka (Ulanów), Gemeinde Ulanów
 Dąbrówka (Sanok), Stadtteil von Sanok

Woiwodschaft Kleinpolen:
 Dąbrówka (Rzezawa), Gemeinde Rzezawa
 Dąbrówka (Stryszów), Gemeinde Stryszów
 Dąbrówka (Nowy Sącz), Stadtteil von Nowy Sącz

Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dąbrówka (Bobrowo), Gemeinde Bobrowo
 Dąbrówka (Bytoń), Gemeinde Bytoń
 Dąbrówka (Drzycim), Gemeinde Drzycim
 Dąbrówka (Kamień Krajeński), Gemeinde Kamień Krajeński
 Dąbrówka (Kikół), Gemeinde Kikół
 Dąbrówka (Kowal), Gemeinde Kowal
 Dąbrówka (Lubanie), Gemeinde Lubanie
 Dąbrówka (Mogilno), Gemeinde Mogilno
 Dąbrówka (Płużnica), Gemeinde Płużnica
 Dąbrówka (Tuchola), Gemeinde Tuchola

Woiwodschaft Lebus:
 Dąbrówka (Kargowa), Gemeinde Kargowa

Woiwodschaft Łódż:
 Dąbrówka (Aleksandrów Łódzki), Gemeinde Aleksandrów Łódzki
 Dąbrówka (Buczek), Gemeinde Buczek
 Dąbrówka (Czerniewice), Gemeinde Czerniewice
 Dąbrówka (Drzewica), Gemeinde Drzewica
 Dąbrówka (Galewice), Gemeinde Galewice
 Dąbrówka (Moszczenica), Gemeinde Moszczenica
 Dąbrówka (Radomsko), Gemeinde Radomsko
 Dąbrówka (Sieradz), Gemeinde Sieradz
 Dąbrówka (Sławno), Gemeinde Sławno
 Dąbrówka (Sulmierzyce), Gemeinde Sulmierzyce
 Dąbrówka (Wola Krzysztoporska), Gemeinde Wola Krzysztoporska
 Dąbrówka (Wróblew), Gemeinde Wróblew
 Dąbrówka (Zadzim), Gemeinde Zadzim

Woiwodschaft Lublin:
 Dąbrówka (Adamów), Gemeinde Adamów
 Dąbrówka (Kamionka), Gemeinde Kamionka
 Dąbrówka (Potok Górny), Gemeinde Potok Górny
 Dąbrówka (Potok Wielki), Gemeinde Potok Wielki

Woiwodschaft Masowien:
 Dąbrówka (Powiat Wołomiński), Gemeinde Dąbrówka
 Dąbrówka (Białobrzegi), Gemeinde Białobrzegi
 Dąbrówka (Celestynów), Gemeinde Celestynów
 Dąbrówka (Czerwonka), Gemeinde Czerwonka
 Dąbrówka (Czosnów), Gemeinde Czosnów
 Dąbrówka (Gostynin), Gemeinde Gostynin
 Dąbrówka (Latowicz), Gemeinde Latowicz
 Dąbrówka (Lelis), Gemeinde Lelis
 Dąbrówka (Lipsko), Gemeinde Lipsko
 Dąbrówka (Pniewy), Gemeinde Pniewy
 Dąbrówka (Różan), Gemeinde Różan
 Dąbrówka (Rzewnie), Gemeinde Rzewnie
 Dąbrówka (Sienno), Gemeinde Sienno

Woiwodschaft Oppeln:
 Dąbrówka, Gemeinde Gogolin, siehe Dombrowka (Gogolin)

Woiwodschaft Podlachien:
 Dąbrówka (Janów), Gemeinde Janów
 Dąbrówka (Sokółka), Gemeinde Sokółka

Woiwodschaft Pommern:
 Dąbrówka (Borzytuchom) (Damerkow, Kreis Bütow, Pommern), Gemeinde Borzytuchom
 Dąbrówka (Brusy), Gemeinde Brusy
 Dąbrówka (Damnica) (Damerkow, Kreis Stolp, Pommern), Gemeinde Damnica
 Dąbrówka (Dziemiany), Gemeinde Dziemiany
 Dąbrówka (Gniew), Gemeinde Gniew
 Dąbrówka (Gniewino), Gemeinde Gniewino
 Dąbrówka (Kościerzyna), Gemeinde Kościerzyna
 Dąbrówka (Luzino), Gemeinde Luzino
 Dąbrówka (Starogard Gdański), Gemeinde Starogard Gdański

Woiwodschaft Schlesien:
 Dąbrówka (Popów), Gemeinde Popów
 Dąbrówka (Wielowieś), Gemeinde Wielowieś

Woiwodschaft Westpommern:
 Dąbrówka (Rąbino), Gemeinde Rąbino
 Dąbrówka (Szczecinek), Gemeinde Szczecinek

Siehe auch:
 Dąbrówka Polska
 Dąbrowska
 Dombrowka
 Dombrowken